W sezonie 2008 rozegrano 18. edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Białorusi – Wyszejszej lihi. Tytułu mistrzowskiego bronił . Rozgrywki rozpoczęły się 6 kwietnia, a zakończyły po 30 kolejkach – 16 listopada 2008.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 16 drużyn, walczących o tytuł mistrza Białorusi w piłce nożnej.

Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze z wszystkimi przeciwnikami (razem 30 spotkań). Po sezonie 2007 liczba uczestników została zwiększona z 14 do 16. Trzy ostatnie zespoły w tabeli (14 – , 15 – , 16 – ) spadły do Pierszej lihi. Mistrz kraju () otrzymał prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów UEFA, wicemistrz () i trzecia drużyna w tabeli () mógł wystąpić w I rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA, a zdobywca Pucharu Białorusi 2008/2009 () w II rundzie kwalifikacyjnej tych rozgrywek.

Drużyny

Tabela końcowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
 16 goli
  Hienadź Bliźniuk (BATE Borysów)
  Wital Radziwonau (BATE Borysów)

 15 goals
  Arciom Kancawy (MTZ-RIPA Mińsk)

 14 goli
  Alaksandr Hauruszka (Dniapro Mohylew)

 13 goli
  Dzmitryj Mazaleuski (Dynama Brześć)
  Rusłan Usau (FK Witebsk)

 12 goli
  Andrej Szerakou (Tarpeda Żodzino)

 11 goli
  Aleh Strachanowicz (MTZ-RIPA Mińsk)
  Andrej Cewan (Dynama Brześć)

 10 goli
  Aleksandr Ałumona (Nioman Grodno)
  Dzmitry Kawalonak (Nioman Grodno)
  Róbert Rák (Dynama Mińsk)

Źródło: football.by

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej 

2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
2008 na Białorusi